Āqbolāgh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āqbolāgh (ort), Västazarbaijan, 
 Kūh-e Āq Bolāgh, berg, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar